Das Dameneinzel der US Open 1995 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Das Turnier begann am 28. August 1995 und endete am 10. September. Titelverteidigerin war Arantxa Sánchez Vicario. Im Endspiel am 9. September standen sich mit Steffi Graf und Monica Seles die damals besten Tennisspielerinnen der Welt gegenüber. Graf konnte sich in drei Sätzen mit 7:66, 0:6, 6:3 durchsetzen und sicherte sich damit ihren insgesamt 18. Grand-Slam-Titel.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Dameneinzel
1995